Haselwies ist der Name folgender Orte:

 Haselwies (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Haselwies (Gemeinde St. Gotthard), Ortschaft der Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich